

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva

Završna tablica sezone 

2014./15.
Zagrebačka-0-JŽNL